Daniel Komen (1976), Keniaans hardloper op de 1500 m t/m 10.000 m, veldlopen, geboren in 1976
 Daniël Komen (1984), Keniaans hardloper op de 800 t/m 5000 m, geboren in 1984
 Daniel Kipcheru Komen, Keniaans marathonloper, onbekend geboortejaar